La Voivre ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

La Voivre (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
La Voivre (Vosges) im Département Vosges

Siehe auch:
Les Voivres im Département Vosges
Voivres-lès-le-Mans im Département Sarthe